Rettenbach (Haut-Palatinat), une commune de Bavière (Allemagne)
 Rettenbach (Souabe), une commune de Bavière (Allemagne)
 Rettenbach am Auerberg, une commune de Bavière (Allemagne)